

205001–205100

205101–205200

205201–205300

205301–205400

205401–205500

205501–205600

205601–205700

205701–205800

205801–205900

205901–206000

Lista planetelor minore (205001-206000)